Jantunen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Arvo Jantunen (1929-2018), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1958), professeur finlandais de technologie
Marko Jantunen (né en 1971), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1952), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois